Manuel G. Contreras García fue un militar mexicano que participó en la Revolución mexicana.   

Nació en Zacatecas, el 30 de marzo de 1884. Hizo carrera en el Ejército Constitucionalista, y llegó a general de brigada con antigüedad de 1 de agosto de 1924. Luego de la lucha llegó a Jefe del Departamento de Artillería en 1934.

Bibliografía

Referencias 

Militares de la Revolución mexicana